Welsh Open 2008 var en rankingtävling i snooker som spelades 11-17 februari 2008 i Newport Centre i Newport, Wales. Turneringen vanns av Mark Selby som slog Ronnie O'Sullivan i finalen med 9-8, efter att ha legat under med 5-8 men vunnit de fyra sista framen. Det var fjärde gången på de senaste fem åren som finalen gick till avgörande frame.

Resultat

Final

Slutspel 

I huvudturneringen deltog 48 spelare, varav de 16 högst rankade stod över första omgången.

Snookersäsongen 2007/2008
Welsh Open